Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Aegon Open Nottingham) van 2015 vond plaats van maandag 8 tot en met maandag 15 juni 2015 in de Engelse stad Nottingham. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Nottingham 2015. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Monica Niculescu.

De ongeplaatste Ana Konjuh uit Kroatië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Roemeense Monica Niculescu in drie sets. Konjuh wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de kwartfinale, door onder andere het vierde reekshoofd Karin Knapp te verslaan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones en Abigail Spears won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Britse koppel Jocelyn Rae en Anna Smith in de match-tiebreak. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel. Kops-Jones had daarnaast twee eerdere dubbel­speltitels met andere partners; Spears vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Nottingham 2015
Nottingham